Pettine, strumento per sversare i capelli
Pettine (tessitura), parte del telaio
Pettine liccio, tipo particolare di pettine da tessitura
Pettine strumento di una fase della filatura
Pettine (mollusco)
Pettine di Venere (Murex pecten), gastropode marino del genere Murex
Pettine attrezzo agricolo per la raccolta di piccoli frutti
Parcheggio a pettine
Pettine, isola dell'arcipelago di Lissa, in Croazia